Rutherglen kan syfta på följande platser:

Australien 

 Rutherglen (ort i Australien), Victoria, Indigo,

Storbritannien 

 Rutherglen (ort i Storbritannien), Skottland, South Lanarkshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar